Nicêncio (governador) — oficial romano do 
 Nicêncio (cortesão) — cortesão romano do 

Desambiguações de antropônimos